Le tournoi d'Atlanta 2014 se déroule du 21 au 27 juillet sur dur et fait partie de la catégorie 250 Series.

Faits marquants 
 John Isner remporte le tournoi en simple en battant Dudi Sela en finale. Il emporte son  ATP en simple.
 En double, Vasek Pospisil et Jack Sock s'imposent en finale face à Steve Johnson et Sam Querrey. Il s'agit du  en double pour Pospisil et du  pour Sock.

Résultats en simple 
 Têtes de série 

 Qualifiés 

 Wild cards (invitations) 

 Lucky losers (repêchés)

Tableau complet

Résultats en double 
 Têtes de série 

 Wild cards (invitations)

Tableau complet

Notes et références

Voir aussi 
 Tournoi de tennis d'Atlanta
 Saison 2014 de l'ATP

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
 
 

Atlanta
ATP 2014
Tennis aux États-Unis en 2014
Tennis en juillet 2014
Sport aux États-Unis en juillet 2014